Chepkoech ist Teil des Familiennamens von:

 Beatrice Chepkoech (* 1991), kenianische Langstreckenläuferin
 Caroline Chepkoech Kipkirui (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin
 Jackline Chepkoech (* 2003), kenianische Hindernisläuferin
 Jane Chepkoech, kenianische Langstreckenläuferin
 Josephine Chepkoech, kenianische Langstreckenläuferin
 Monica Chepkoech Mengich (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin, siehe Monica Jepkoech

Siehe auch:
 Jepkoech
 Koech